Роджер де Квинси (; около 1195 — 25 апреля 1264) — англо-шотландский аристократ, 2-й граф Уинчестер с 1235 года, сын Сэйра де Квинси, 1-го графа Уинчестера. Благодаря выгодному браку получил половину Галлоуэя и должность констебля Шотландии. Был видным представителем аристократической оппозиции в Англии в 1250-е годы. Умер без сыновей, так что его обширные владения были разделены между тремя зятьями.

Биография 
Роджер де Квинси принадлежал к рыцарскому роду из графства Нортгемптоншир в Англии. Первый представитель этой семьи, упоминающийся в источниках, — прадед Роджера Сэйр (умер в 1156/57), владевший поместьем Лонг Бакли и породнившийся благодаря удачному браку с королями Шотландии. Внук Сэйра, носивший то же имя, женился на наследнице половины земель могущественного англо-нормандского рода Бомонов. В 1206/1207 году он получил титул графа Уинчестера.

Роджер был вторым сыном графа и Маргарет де Бомон и родился примерно в 1195 году. Старший брат, Роберт, умер ещё при жизни отца в 1217 году и оставил только дочь, так что Роджер стал основным наследником. Надёжных данных о его жизни до 1219 года практически нет. По-видимому, именно этого своего сына Сэйр де Квинси передал королю Англии Джону в качестве заложника от Шотландии после заключения договора между двумя странами (1212). В 1215 году папа римский Иннокентий III отлучил Роджера вместе с отцом и другими лидерами баронского восстания от церкви, в 1219 году Квинси, вероятно, отправился вместе с отцом в Пятый крестовый поход. Граф Уинчестер умер в ноябре 1219 года под стенами Дамиетты в Египте. Роджер вернулся в Англию не позже 1221 года, когда присягнул Генриху III за полученное наследство. В Англии он владел землями в одиннадцати графствах, в Шотландии — поместьями в Файфе, Лотиане и Пертшире; при этом графский титул был признан за Квинси только в 1235 году, когда умерла его мать — номинальная владелица земель Бомонов.

Женой Роджера стала одна из трёх дочерей лорда Галлоуэя, у которого не было сыновей. После смерти тестя в 1234 году Квинси получил треть его владений (оставшиеся две трети достались его своякам Джону Баллиолу и Уильяму де Форсу) и должность констебля Шотландии и существенно усилил таким образом свои позиции в этом королевстве. В 1246 году, после смерти бездетной Кристины де Форс, Квинси и Баллиол поделили наследство тестя напополам. За этим последовало восстание в Галлоуэе, связанное, по данным хрониста, с злоупотреблениями Роджера. Повстанцы осадили графа в замке, он с трудом пробился сквозь кольцо с несколькими спутниками и бежал к королю Александру II, который оказал ему необходимую помощь.

Историки отмечают, что Квинси не играл в шотландской политике значимую роль, как следовало бы крупному магнату и констеблю королевства. Граф не участвовал ни в походе Александра II в Аргайл в 1249 году, ни в войне с норвежцами за Гебридские острова в 1263 году; при этом, судя по его подписям под королевскими хартиями, он проводил в Шотландии достаточно много времени. Деятельность Роджера в Англии была более заметной. Граф подписывал послания баронов римским папам Григорию IX и Иннокентию IV, в которых выражался протест против вмешательства Святого Престола в английские дела (1239 и 1246), демонстрировал своё недовольство королём Генрихом III в парламентах 1248 и 1254 годов. Благодаря своему богатству он занял видное положение среди лордов-оппозиционеров, требовавших проведения реформ и изгнания из страны королевских советников-иностранцев. В 1258 году Квинси вошёл в состав комитета, который должен был присутствовать на всех заседаниях парламента по условиям Оксфордских провизий; в 1259 году его направили в Сент-Омер с поручением перехватить Ричарда Корнуоллского (брата короля) и заставить его присягнуть провизиям.

В последующих событиях, приведших к очередной гражданской войне, граф Уинчестер не принимал активного участия. Он умер 25 апреля 1264 года.

Семья 
Роджер де Квинси был женат трижды. Его первой женой стала до 1223 года Элен Галлоуэйская, дочь Алана, лорда Галлоуэя, и неизвестной по имени дочери Роджера де Ласи, барона Понтефракта, родившая трёх дочерей. Это были:

 Маргарет (до 1223 — до 12 марта 1281), жена Уильяма де Феррерса, 5-го графа Дерби;
 Эллен (умерла до 20 августа 1296), жена Алана II де ла Зуша;
 Элизабет, жена Александра де Комина, 2-го графа Бьюкена.

Вторым браком Квинси женился (до 1250 года) на Матильде де Богун, дочери Хамфри де Богуна, 2-го графа Херефорда, и Матильды де Лузиньян, вдове Ансельма де Маршала, 6-го графа Пембрука. До 1252 года он вступил в третий брак — с Элеанорой де Феррерс, дочери Уильяма де Феррерса, 5-го графа Дерби, от его первой жены, Сибиллы Маршал (таким образом, Элеонора Феррерс и Маргарет де Квинси стали мачехами друг другу). Согласно Матвею Парижскому, третья женитьба Роджера была крайне поспешной из-за его желания иметь детей. Однако в браке с Элеонорой детей не было, так что граф умер без потомков мужского пола. Его обширные владения были разделены между тремя зятьями, а титул вернулся к короне.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Графы Уинчестер
Участники Пятого крестового похода
Род Квинси
Лорды Верховные констебли Шотландии